Michael Neander ist der Name folgender Personen:

* Michael Neander (Pädagoge) (1525–1595), deutscher Pädagoge
 Michael Neander (Mathematiker) (1529–1581), deutscher Mathematiker, Philologe und Mediziner